Marble Rock kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Marble Rock (kulle),

USA 

 Marble Rock, Iowa, ort, Floyd County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar